Mycopara är ett släkte av svampar. Mycopara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycopara